Docherty ist der Familienname folgender Personen:

 Bevan Docherty (* 1977), neuseeländischer Triathlet
 Fiona Docherty (* 1975), neuseeländische Duathletin und Triathletin
 Greg Docherty (* 1996), schottischer Fußballspieler

 Leo Docherty (* 1976), schottischer Politiker (Conservative Party)
 Martin Docherty-Hughes (* 1971), schottischer Politiker
 Nicola Docherty (* 1992), schottische Fußballspielerin
 Thomas Docherty (* 1975), britischer Politiker
 Tommy Docherty (1928–2020), schottischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Doherty
 Dougherty